

Anno 
 930 o 930 a.C.

Codici 
 930 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tahiti, nelle Isole della Società, della Polinesia

Matematica 
 930 – numero